Ocean (band), Canadese gospelband, bekend van de hit Put your hand in the hand.
 The Ocean (band), Duitse metalband.
 Ocean (Eloy), album van de Duitse band Eloy.
 Ocean (Stephan Micus), album van Stephan Micus.
 Ocean (Devadas), album van Devadas.
 Ocean (film), Amerikaanse film uit 1996.
 Ocean (Martin Garrix), muzieknummer uit 2018.
 Ocean (scheepstype)
 Ocean (trein), Canadese passagierstrein.
 Ocean (stripboek), stripserie van Warren Ellis.
 Océan, departement in Kameroen.
 Ocean Software, een voormalig (1984-1996) ontwikkelaar van software en computerspellen
 Océan (Frankrijk), een Frans slagschip
 Oceans, nummer van Pearl Jam.